John Winter er navn på flere personer:
 John Winter (højdespringer) – en australsk højdespringer
 Johnny Winter – amerikansk bluesmusiker

Se også 
 John Winther